Линейная — название нескольких населённых пунктов:
 Линейная — железнодорожная станция в Наримановском районе Астраханской области.
 Линейная — станица в Апшеронском районе Краснодарского края.